

Sigle 
 Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung  – antico partito politico tedesco

Codici 
 WAV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wave Hill Kalkgurung (Australia)
 WAV – codice vettore ICAO di Warbelow's Air Ventures
 wav – codice ISO 639-3 della lingua waka

Informatica 
 WAV  – formato di file audio

Mineralogia 
 Wav – abbreviazione di wavellite

Note